Guernica – cittadina della Spagna, nella provincia di Biscaglia, Paesi Baschi 
Bombardamento di Guernica – azione offensiva posta in essere contro la cittadina nel 1937
Guernica – dipinto di Pablo Picasso del 1937, ispirato all'evento bellico
Guernica – città dell'Argentina, capoluogo del partido di Presidente Perón
S.A.O. Guernica – Spazio Antagonista Occupato di Modena
 Guernica – cortometraggio del 1978 diretto da Emir Kusturica
 Guernica - Cronaca di una strage (Gernika) – film del 2016 diretto da Koldo Serra